Сафроновка — название населённых пунктов в России:

 Сафроновка — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Сафроновка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Сафроновка — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Сафроновка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Сафроновка — деревня в Кожевниковском районе Томской области.
 Сафроновка — до 1963 г. название деревни Береговая в Тайшетском районе Иркутской области, ныне часть села Старый Акульшет.